Валенти́н Ковалёв:
 Ковалёв, Валентин Алексеевич (род. 1944) — российский государственный деятель, министр юстиции России (1995—1997).
 Ковалёв, Валентин Анатольевич (1922—?) — советский футболист.
 Ковалёв, Валентин Архипович (1911-1999) - советский и российский литературовед, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Ковалёв, Валентин Константинович (род. 1998) — российский саксофонист.
 Ковалёв, Валентин Фёдорович (1914—1972) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1960).